Кривов — многозначное имя собственное; может выступать в роли фамилии и топонима, имеет женскую форму Кривова.

Фамилия 
 Кривов, Александр Сергеевич (род. 1940) — российский архитектор, лауреат Госпремии РФ.
 
 Кривов, Валерий Михайлович (1951—1994) — советский волейболист.
 Кривов, Николай Александрович (1922—1943) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Кривов, Михаил Алексеевич (1916—2009) — советский физик.
 Кривов, Павел Викторович (1981—2022) — офицер ВДВ РФ. Герой Российской Федерации.
 Кривов, Тимофей Степанович (1886—1966) — советский партийный и государственный деятель, Герой Социалистического Труда.

 Кривова, Мария Калистратовна (род. 1936) — передовик производства, маляр-штукатур, Герой Социалистического Труда.
 Кривова, Наталья Александровна (род. 1961) — российский историк, доктор исторических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации.
 Кривова, Наталья Андреевна (род. 1950) — советский и российский учёный-биолог, доктор биологических наук, профессор, действительный член Российской академии естественных наук (1996).

Топоним 
 Кривов — хутор в Обливском районе Ростовской области.

См. также 
 Кривово
 Кривой
 Кривовское
 Кривовский